Mannersdorf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Mannersdorf an der Rabnitz (kommunhuvudort), Burgenland, Politischer Bezirk Oberpullendorf, 
 Mannersdorf am Leithagebirge (kommunhuvudort), Niederösterreich, Politischer Bezirk Bruck an der Leitha, 

Robotskapade Österrikeförgreningar